Leclair est le nom de plusieurs personnalités :

 Bertrand Leclair (1961-), écrivain français ;
 Corinne Leclair (1970-), nageuse mauricienne ;
 Didier Leclair (1967-), auteur canadien ;
 Harold LeClair Ickes (1874-1952), homme politique américain ;
 Jean-Marie Leclair (1697-1764), violoniste et compositeur français ;
 Jean-Marie Leclair le cadet (1703-1777), compositeur français, frère cadet du précédent ;
 Jean-Benoît Leclair (1714-?), musicien et danseur français, frère cadet du précédent ;
 John LeClair (1969-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Maurice LeClair (1927-2020), médecin, homme d'affaires, fonctionnaire et universitaire canadien ;
 Sophie Leclair, de son vrai nom Yvette Jacqueline Pieuchot (1925-), comédienne française ;
 Yves Leclair (1954-), écrivain français.

Voir aussi
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français